Adelaida hace referencia a varios artículos:

Antropónimo
Adelaida (nombre), femenino.

Biónimos
 Pingüino Adelaida, nombre vulgar de la especie Pygoscelis adeliae.

Geografía
Adelaida (Australia), ciudad de Australia.
Archipiélago Reina Adelaida, Canales Patagónicos, Chile.
Tierra de Adelaida, Tierra Adelia o Terre Adélie, Antártida.
Isla Adelaida, Antártida.
Isla Adelaida (Chile), del archipiélago de Tierra del Fuego

Deporte
Adelaide United Football Club, de la ciudad de Adelaida.